Sedlhof ist der Ortsname von

 Sedlhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Sedlhof (Kühbach), Ortsteil des Marktes Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sedlhof (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Sedelhof